Osoby o tym nazwisku:
 Petr Nečas – czeski polityk
 Radim Nečas – czeski piłkarz